Люна́кс () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 630 км на південь від Парижа, 70 км на південний захід від Тулузи.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Окситанія.

1 січня 2017 року Люнакс було приєднано до муніципалітету Пегілан.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Люнакс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Люнакс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Гаронна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхня Гаронна